Le Masters d'Europe 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du 16 au 21 août 2022 au Stadthalle de Fürth, en Allemagne. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Cette édition est tenue pour la première fois à Fürth, ville où était habituellement organisé le Classique Paul Hunter entre 2004 et 2019. Le complexe inclut six tables sur lesquelles les rencontres se déroulent simultanément.

Le tournoi fait partie de la BetVictor Snooker Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des huit tournois sponsorisés par la société BetVictor.

Fan Zhengyi est le tenant du titre, il avait créé la surprise l'an passé en s'imposant face à Ronnie O'Sullivan en finale sur le score de 10 manches à 9.

Faits marquants 
Zhang Anda réalise le premier break maximum de la saison lors de son match de qualification. L'iranien Hossein Vafaei accomplit le même exploit un jour plus tard. Il s'agit des premiers 147 compilés par ces deux joueurs.

La valise de Judd Trump n'est pas arrivée dans les temps à l'aéroport, ce qui l'a contraint à acheter des vêtements et à emprunter le veston de Xiao Guodong. Trump a battu de justesse le pakistanais Farakh Ajaib en  de finale en manche décisive. Ajaib semblait avoir marqué suffisamment de points, mais lors de son désnookage sur la bille bleue, il a empoché la bille blanche après le contact, permettant à Trump de vider la table jusqu'à la bille noire empochée le long de la bande.

Mark Williams s'est encore fait remarquer par son humour en enjambant les barrières, à la fin de son quart de finale contre Jones et lors de son entrée en demi-finales contre Hawkins.

D'ordinaire assez rares, lorsque deux joueurs terminent à égalité de points à la fin d'une manche, il y a eu quatre billes noires respotées (respotted black en anglais) lors des demi-finales et de la finale. Kyren Wilson a remporté trois d'entre elles, ce qui lui a notamment permis de battre Ali Carter par 6 manches à 5.

Dans un remake de la dernière finale du classique Paul Hunter, Kyren Wilson affronte Barry Hawkins pour un deuxième titre à Fürth. Lors de cette finale, les deux joueurs sont loin de leur meilleur niveau, comme en témoignent les meilleurs breaks de seulement 56 points pour Wilson et 64 points pour Hawkins. Au terme d'un match qu'il qualifie lui-même de « laborieux », Kyren Wilson remporte son  tournoi classé en carrière, son  en Allemagne, sur le score de 9 manches à 3.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 15 au 24 juillet 2022 à la Morningside Arena de Leicester, en Angleterre, hormis les matchs des quatre têtes de série qui se déroulent au Stadthalle de Fürth le 16 août 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 9 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 143  Zhang Anda
 137  Mark Selby
 136, 117  Stuart Bingham
 136  Jimmy Robertson
 135, 123, 103, 100  Mark Williams
 134, 132, 131, 129, 114, 110, 104, 100  Barry Hawkins
 134, 104, 102  Ryan Day
 128, 120, 103, 102, 100  Ali Carter
 128, 102  Jamie Jones
 120, 104  David Grace
 118, 103, 102  Judd Trump
 117  Oliver Lines
 117  Anthony McGill
 113  Si Jiahui
 112  Chris Wakelin
 111, 101, 101, 100  Kyren Wilson
 109, 108, 101  Wu Yize
 106  Zhou Yuelong 
 104  Sean O'Sullivan
 103  Noppon Saengkham
 102  Jak Jones
 102  Yan Bingtao
 100  Michael Judge

Qualifications 

 147  Hossein Vafaei
 147  Zhang Anda
 138  Barry Pinches
 137  Lyu Haotian
 136  Jack Lisowski
 135  Ryan Day
 134  Jamie Jones
 133  Jimmy White
 132  Zhao Xintong
 130  Jamie Clarke
 126  Tom Ford
 123  Chris Wakelin
 118  Andrew Higginson
 115, 106, 103, 103  Xiao Guodong
 115  Jordan Brown
 115  Marco Fu
 110, 100  Li Hang
 107, 105  Stephen Maguire
 106  Barry Hawkins
 105  Mark Williams
 103  Gerard Greene
 102  Aaron Hill
 102  Florian Nüßle
 101  John Higgins
 101  Zhou Yuelong
 100  Liam Highfield
 100  Kyren Wilson

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en 2022
Sport en Allemagne en 2022